Léré kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Léré (ort i Burkina Faso), Sahel, Province du Séno,

Frankrike 

 Léré, Cher, kommun, Département du Cher, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar